Qatar ExxonMobil Open 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 2–7 stycznia 2012 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 024 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Katarze